D4 може значити:

 D4 — мова програмування.
 D4 — рецептор дофаміну.
 Siemens-Schuckert D.IV — винищувач.